«Clarity» — песня русско-немецкого музыканта Zedd (Антон Заславский) при участии британской певицы Foxes, ставшая третьим синглом его дебютного одноимённого альбома Clarity. Композиция относится к жанру электронной танцевальной музыки. Автором и продюсером песни стал сам Zedd, а также Мэттью Кома, Портер Робинсон и Скайлар Грей. Трек был издан в виде сингла на iTunes и EP лейблом Interscope Records.

EP, вышедший 18 февраля 2013 года, включает в себя 10 ремиксов песни, в том числе от Tiësto,  и Funkagenda. С декабря 2012 до начала февраля 2013 года Zedd проводил конкурс на лучший ремикс «Clarity», куда было отправлено 982 треков. Ремикс от победителя Тома Бадина будет представлен на новом альбоме Zedd.

«Clarity» появилась в финальном эпизоде эпизоде 4 сезона телесериала «Хор». Она исполнялась во время 4 и 5 сезонов американской версии телешоу «Голос», 3 сезона американской версии шоу «The X Factor» и 5 сезоне австралийской версии .

Песня добралась до 8 места хит-парада Billboard Hot 100, став первой композицией Zedd, оказавшейся в этом чарте. Она возглавляла чарт танцевальной музыки Billboard Hot Dance Club Songs.

7 декабря 2013 года песня была номинирована на премию «Грэмми—2014» в категории «Лучшая танцевальная запись», а 26 января 2014 года на церемонии вручения премии стала её лауреатом.

Список композиций

Чарты и сертификация

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Хронология выпуска

Примечания 

Премия «Грэмми» за лучшую танцевальную запись
Синглы Interscope Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Песни Зедда